Гран-прі Італії 2020 (офіційно Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 6 вересня 2020 року на Автодромі Монца в Монці, Італія. Це восьмий етап чемпіонату світу, дев'носте Гран-прі Італії і сімдесят перше в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Перегони виграв П'єр Гаслі з команди AlphaTauri, який здобув свою першу перемогу у Формулі-1. Перша перемога французького гонщика у Формулі-1 за 24 роки; востаннє французький пілот, Олів'є Паніс, виграв гонку на Гран-прі Монако 1996 року. Гаслі розпочав перегони з десятого місця, але перемістився на позиції вище завдяки своєчасному піт-стопу перед автомобілем безпеки, відправленим для повернення до боксів зламаного автомобіля Кевіна Магнуссена. Льюїс Гамільтон, який лідирував у перегонах до цього моменту, отримав штраф за в'їзд у піт-лейн, коли той був закритий, надавши перевагу Гаслі, який захищався від Макларена Карлоса Сайнса на завершальних стадіях гонки. Ленс Стролл від Racing Point завершив подіум. Це була перша гонка після Гран-прі Угорщини 2012 року, коли на подіумі не було пілотів Ред Булл, Мерседес або Феррарі, і перша, яку не виграв гонщик з цих команд з Гран-прі Австралії 2013 року.

Ця гонка стала останньою для Клер Вільямс і Френка Вільямса, як для керівників команди Вільямс, у зв'язку з продажем команди.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
Гран-прі Італії
2020 в італійському спорті